Ladin hat mehrere Bedeutungen:
 Ladin (Schweiz), die rätoromanischen Sprachvarianten des Engadins und des Münstertals (Unterengadinisch, Oberengadinisch und Münstertalisch).
 Ladino, romanische Sprache des sephardischen Judentums, siehe Judenspanisch
 Ladinische Sprache oder Dolomitenladinisch, romanische Sprache im Norden Italiens.
 Ladinium, erdgeschichtliches Zeitalter in der Mittleren Trias, vor ungefähr  bis  Millionen Jahre.
 Ladin (Gemeinde Stadl-Predlitz), Ortsteil von Stadl-Predlitz, Bezirk Murau, Steiermark
 ein pulverförmiger Sprengstoff, gilt als handhabungssicher und winterfest; oft eingesetzt für Schneefeldsprengungen.

Ladin ist der Familienname folgender Personen:
 Eden Ladin (* 1987), israelisch-amerikanischer Jazzmusiker
 Eric Ladin (* 1978), US-amerikanischer Schauspieler
 Joy Ladin (* 1961), US-amerikanische Schriftstellerin und Literaturprofessorin, erste offizielle transgender Professorin an einer orthodoxen jüdischen Hochschule

Siehe auch: Ladinisch, Ladino (Begriffsklärungen), Ljadin.